Das Arrondissement Forbach-Boulay-Moselle () ist eine Verwaltungseinheit des Départements Moselle in der französischen Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen). Der Standort der Unterpräfektur ist die Stadt Forbach.

Geografie 
Das Gebiet des Arrondissements Forbach-Boulay-Moselle hat eine Fläche von 1.283,28 km². Es umfasst das Einzugsgebiet des Flusses Nied im Westen, den südlichen Teil der Waldlandschaft Warndt und einen Teil des Saarkohlebeckens südlich von Saarbrücken. Im Norden grenzt das Arrondissement an das deutsche Saarland, im Osten an das Arrondissement Sarreguemines, im Süden an das Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins, im Westen an das Arrondissement Metz und im Nordwesten an das Arrondissement Thionville.

Geschichte 
Am 1. Januar 2015 wurde das Arrondissement Forbach-Boulay-Moselle durch Zusammenschluss der ehemaligen Arrondissements Forbach und Boulay-Moselle neu gebildet.

Wahlkreise 
Im Arrondissement liegen acht Wahlkreise (Kantone):
 Kanton Boulay-Moselle
 Kanton Bouzonville (mit 32 von 55 Gemeinden)
 Kanton Faulquemont (mit 33 von 61 Gemeinden)
 Kanton Forbach
 Kanton Freyming-Merlebach
 Kanton Saint-Avold
 Kanton Sarralbe (mit 31 von 48 Gemeinden)
 Kanton Stiring-Wendel

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Forbach-Boulay-Moselle sind:

Belege

Weblinks 
 Unterpräfektur Forbach-Boulay-Moselle (französisch)

Département Moselle
Forbachboulaymoselle